K59 ou K.59 peut faire référence à :
 Autres troubles fonctionnels de l'intestin, d'après la classification internationale des maladies ;
 Sonate K. 59, œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres